Чёрный Ануй () — село в Усть-Канском районе Республики Алтай России. Административный центр Чёрноануйского сельского поселения.

История 
В Чёрном Ануе с 1914 года функционировал врачебный участок.

География 
Расположено в горно-степной зоне западной части Республики Алтай и находится у впадения в р. Ануй её притока — реки Черга.

Абсолютная высота 711 метров выше уровня моря
.

Уличная сеть
состоит из восьми географических объектов:
 Переулки: Больничный пер., Подгорный пер.
 Улицы: ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Тугамбаева, ул. Туганбаева, ул. Центральная, ул. Шуклина.

Достопримечательности 
В 6 км ниже села, по течению Ануя, в 1,8 км ниже её левого притока реки Каракол, расположена знаменитая Денисова пещера.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения большинство составляли русские: 54 % от общей численности населения в 793 жителей

Инфраструктура 
МБОУ «Черно-Ануйская СОШ имени Героя Советского Союза К. А. Туганбаева».

Почтовое отделение ЧЕРНЫЙ АНУЙ (Центральная ул, 24).

Администрация сельского поселения.

Участковая больница (ул. Больничная, 9).

Развит туризм.

Личное подсобное хозяйство. Животноводство.

Транспорт 
Начальный пункт автодорог регионального значения «Черный Ануй — Верх-Ануй — Яконур» (идентификационный номер 84К-123) протяженностью 47,462 км и «Черный Ануй — Каракол» (идентификационный номер 84К-1243) протяженностью 16,8 км. (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).

Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Канского района